ENV peut désigner :
 École nationale vétérinaire, pour la formation des vétérinaires en France ;
 , une organisation vietnamienne de protection de la faune.

env peut désigner :
 env, une commande UNIX qui exécute une autre commande après avoir modifié l'environnement de l'utilisateur courant.